

Geografia 
Epps – comune degli Stati Uniti in Louisiana

Persone 
Ben T. Epps – aviatore statunitense
Christina Epps – atleta statunitense
Jeanette Epps – astronauta statunitense
Jack Epps Jr. – sceneggiatore statunitense
John Epps – medico britannico
Mike Epps – attore e cantante statunitense
Omar Epps – attore statunitense
Ray Epps – cestista statunitense
Shareeka Epps – attrice statunitense
Stuart Epps – produttore discografico britannico